LYS eller Lys kan betyda följande: 

 Lys – en aminosyra, se Lysin
 LYS-tal – ett handicapsystem för kappsegling i Norden, se Svenskt Respitsystem 
 Ammunition för stridsfältsbelysning

Geografi

Belgien 

 Lys (flod) – Flandern,

Frankrike 

 Lys-lez-Lannoy, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Lys, Nièvre, 
 Lys, Pyrénées-Atlantiques, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar